ESL One Genting 2018  - турнир по игре Dota 2, профессионального сезона 2017-2018 Dota Pro Circuit, категории майнор (Разыгрываются 400.000$ и 400 баллов), организованный компанией ESL, который пройдёт в Гентинге в январе 2018 года.

Участие в турнире примут несколько приглашённых команд, а также коллективы, победившие в международных квалификациях. Отборочные квалификации прошли 19-30 декабря 2017 и определили команды, которые поедут в Гентинг для участия в финальной части соревнования.

Приглашённые команды 
Прямые путёвки для участия в финальной стадии получили восемь коллективов:  Virtus.pro,  Team Liquid,  Team Secret,  Vici Gaming,  NewBee,  Mineski,  Fnatic,  Evil Geniuses. Оставшиеся 8 вакантных мест были разыграны в региональных квалификациях .

Региональные отборочные 
Отборочные соревнования традиционно прошли в шести регионах. Из региона СНГ, Сев. Америка, Юж. Америка, Юго-Восточная Азия в финал турнира вышли по одной лучшей команде. Из регионов Европа и Китай в финал турнира вышли по две лучшие команды:

Участники отборочных:

Квалификация в регионе СНГ

Квалификация в регионе Европа

Квалификация в регионе Сев. Америка

Квалификация в регионе Юж. Америка

Квалификация в регионе Китай

Квалификация в регионе ЮВ Азия

Финальная часть 
Участие в турнире примет 16 команд. Команды разделены на 2 группы (Группа А и Группа Б) по 8 команд, где сыграют в плей-офф до двух поражений, что бы выйти в финальную стадию плей-офф, в которой примут участие всего 6 лучших команд.

Победитель из каждой группы сразу попадает в полуфинал финальной стадии плей-офф. Еще по две команды из каждой группы потерпевших одно поражение так же попадают в финальную часть плей-офф где сыграют в четвертьфинале.

Группа А

Группа Б

Финал

Результаты

Примечания 

Dota Pro Circuit 2017-2018
2018 год в киберспорте